HMS Belfast kan verwijzen naar verschillende schepen van de Royal Navy genoemd naar Belfast, de hoofdstad van Noord-Ierland
 HMS Belfast (1939) (C35) een lichte kruiser van de Townklasse, ingericht als museumschip als onderdeel van het Imperial War Museum
 HMS Belfast (T26), de tweede HMS Belfast is gepland als derde Type 26 fregat dat zal worden gebouwd voor de Royal Navy